Владимир Прокофьев: Прокофьев, Владимир Иванович (род. 1951) — советский хоккеист, российский тренер.
 Прокофьев, Владимир Константинович (1898—1993) — советский учёный в области спектроскопии и спектральных приборов.
 Прокофьев, Владимир Николаевич (1937—2005) — советский и российский актёр.
 Варнава (Прокофьев, Владимир Николаевич) (1945—2017) — епископ РПЦ заграницей, лишённый священного сана.
 Прокофьев, Владимир Павлович (1921—1991) — советский полковник, Герой Советского Союза.
 Прокофьев, Владимир Семёнович (1944—1993) — советский хоккеист.